Сезонът по снукър 2003/04 представлява поредица от професионални състезания по снукър, които се играят през 2003 и 2004 г. Таблицата отразява резултатите турнирите от сезона.

Вижте също 
 Световна ранглиста за 2003/2004

Снукърни сезони